Piłka nożna na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2018 odbywała się w dniach 22-30 czerwca, na trzech stadionach piłkarskich. Turniej odbywał się w formule do lat 18, 19 i 21.

Obiekty

Faza Grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Ranking drużyn z drugich miejsc

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Faza Pucharowa

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa drużyn 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2018
Piłka nożna w Hiszpanii
2018 w piłce nożnej